Фекленко — украинская фамилия.

 Фекленко, Владимир Владимирович (род. 1985) — актёр, сын Натальи Фекленко, брат Дарьи Фекленко.
 Фекленко, Наталья Владимировна (род. 1946) — актриса, мать Дарьи и Владимира Фекленко.
 Фекленко, Николай Владимирович (1901—1951) — советский военачальник, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны